Le Vol du corbeau est le titre de plusieurs œuvres :
 Le Vol du corbeau, bande dessinée de Jean-Pierre Gibrat, en deux tomes, parus en 2002 et 2005 aux éditions Dupuis.
 Le Vol du corbeau, film islandais réalisé par Hrafn Gunnlaugsson en 1984.